Серге́й Комисса́ров:
 Комиссаров, Сергей Алексеевич (1921—1989) — советский хозяйственный и госдеятель, председатель Ханты-Мансийского окружного исполкома.
 Комиссаров, Сергей Анатольевич (род. 1987) — российский яхтсмен.
 Комиссаров, Сергей Иванович (1890—1965) — советский партийный и государственный деятель. Председатель Исполнительного комитета Северного краевого совета (1929—1931).